

Filozofia 
 dualizm (filozofia umysłu)
 dualizm (religia)
 dualizm antropologiczny – stanowisko w filozofii człowieka
 dualizm ontologiczny – stanowisko w filozofii bytu

Fizyka 
 dualizm korpuskularno-falowy

Gospodarka europejska 
 dualizm gospodarczy

Polityka 
 dualizm władzy – podział jednego z elementów władz państwowych na dwie, względnie niezależne instytucje; w Polsce istnieje dualizm wszystkich trzech władz państwowych (władza ustawodawcza: Sejm – Senat; władza wykonawcza: Prezydent – Rada Ministrów; władza sądownicza: sądy – trybunały)

Zobacz też